L'expression jet set - empruntée à une expression anglais de même sens (formée sur les mots jet, « avion à réaction », et set au sens de « cercle ou groupe humain ») - désigne la catégorie sociale d'une élite - aisée - dont la principale occupation est voyager pour ses loisirs et de là, pour « faire la fête ». Elle peut aussi faire référence à :

Cinéma 
 Jet Set, film français réalisé par Fabien Onteniente sorti au cinéma en France en 2000 ;
 People Jet Set 2, film français réalisé par Fabien Onteniente sorti au cinéma en France en 2004.

Musique 
 La Jet Set, groupe de chanteurs de coupé-décalé ivoiriens fondé en 2003 et s'étant séparé en 2006 ;
 The Jet Set, groupe de pop polonais fondé en 2005.

Jeux vidéo 
 Jet Set Willy, jeu vidéo de plates-formes écrit par Matthew Smith et édité en 1984 par Software Projects ;
 Jet Set Radio, une série de jeux vidéo d'action créés par Sega composée des jeux :
 Jet Set Radio, sorti en 2000 sur Dreamcast ;
 Jet Set Radio Future, sorti en 2002 sur Xbox ;
 Jet Set Radio, sorti en 2003 sur Game Boy Advance.
Homonymie de titre